Bahna ist der Name mehrerer Orte

in Rumänien:
 Bahna (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț

 Bahna (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Bahna (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți

 Bahna Arin, Dorf im Kreis Suceava
 Bahna Mare, Dorf im Kreis Neamț

in der Ukraine:
 Bahna (Ukraine), Dorf in der Oblast Tscherniwzi

Bahna ist der Familienname folgender Personen:
 Ralph M. Bahna († 2014), US-amerikanischer Manager und Unternehmer
 Vladimír Bahna (1914–1977), slowakischer Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Bana